Er hebben in de geschiedenis meerdere defenestraties van Praag plaatsgevonden:

 De Eerste Praagse Defenestratie in 1419, het begin van de Hussitische Oorlogen. 
 De Tweede Praagse Defenestratie in 1618, het begin van de Dertigjarige Oorlog

Soms wordt ook het begrip Derde Defenestratie van Praag gebruikt voor de moord op Jan Masaryk in 1948.